Амфревіль-ле-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Амфревіль-ле-Шам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена